

Patronyme 

 Ben Fayot (né en 1937), homme politique luxembourgeois ;
 Franz Fayot (né en 1972), avocat et homme politique luxembourgeois.

Voir aussi 
 un haricot sec ;
 une personne qui cherche à se faire bien voir de ses supérieurs